Duval é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
Condado de Duval (Flórida)
Condado de Duval (Texas)

Desambiguações de topônimos